Di que sí puede hacer referencia a:
 Di que sí, película de 2004 dirigida por Juan Calvo y protagonizada por Santi Millán y Paz Vega;
 Yes Man, película de 2008 dirigida por Peyton Reed y protagonizada por Jim Carrey y Zooey Deschanel.